Belsk Duży est le nom :

 de la gmina de Belsk Duży, dans le powiat de Grójec, dans la voïvodie de Mazovie
 du village de Belsk Duży, chef-lieu de cette gmina